August Ludwig von Schlözer – storico tedesco
 Caroline Friederike von Schlözer – pittrice tedesca
 Christian von Schlözer – giurista e docente tedesco
 Dorothea von Rodde-Schlözer – filosofa tedesca
 Kurd von Schlözer – storico tedesco, diplomatico e ambasciatore negli Stati Uniti dal 1871 al 1882